404 км, 404-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; 

 404 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 222143
 404 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 206282
 404 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 593669
 404 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская   железная дорога. Код 815592